Джуз (, мн.ч. اجزاء аджза, ). Джуз — это одна из 30 приблизительно равных частей Корана, читаемая по одной в течение каждого дня месяца Рамадан. Каждый джуз состоит из двух хизбов.

Джузы Корана

Литература 
 

Списки:Ислам